Крюково — деревня в Калязинском районе Тверской области. Входит в состав Нерльского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 15 км на юго-запад от центра поселения села Нерль и в 38 км на юг от райцентра города Калязина.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Озерской волости Калязинского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Черковского сельсовета Нерльского района Кимрского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1956 года в составе — Калязинского района, с 1994 года — центр Крюковского сельского округа, с 2005 года — в составе Нерльского сельского поселения.

До 2010 года в деревне работала Черковская основная общеобразовательная школа.

Население

Инфраструктура  
В деревне имеются фельдшеско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Калязинского района